Daniel Blomgren – ex calciatore svedese
 Gustaf Blomgren – tuffatore svedese
 Sarah Blomgren – pallavolista statunitense